Макаренко, Вячеслав:
 Макаренко, Вячеслав Александрович (род. 1930) — киргизский советский партийный деятель.
 Макаренко, Вячеслав Николаевич (1975) — белорусский борец греко-римского стиля.